Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2016—2017 — 23-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вп'яте здобув Зриньські.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонська група 

Позначення:

Результати

Група на виліт 

Примітки:
1. Клуб Широкі Брієг візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини з футболу 2016—2017

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2016–2017
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2016 у спорті Боснії та Герцеговини
2017 у спорті Боснії та Герцеговини